Erika Sema era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Han Na-lae che ha battuto in finale Kim Da-hye 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Eri Hozumi (primo turno)
  Junri Namigata (primo turno)
  Shūko Aoyama (secondo turno)
  Nudnida Luangnam (secondo turno)

  Liu Fangzhou (primo turno)
  Deniz Khazaniuk (secondo turno)
  Nao Hibino (quarti di finale)
  Jang Su-jeong (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Samsung Securities Cup 2013